Au sénat romain, un sénateur est de rang prétorien lorsqu'il a exercé la préture, mais pas encore le consulat
 Dans l'armée romaine, un prétorien est un soldat de la garde prétorienne.
 Un domaine du droit est dit prétorien lorsqu'il est constitué essentiellement par la jurisprudence (jurisprudencia dans le monde romain).